Bantarjaya (Pebayuran), een plaats in Indonesië
Bantarjaya (Ranca Bungur), een plaats in Indonesië